Unrepeatable av den engelske komikern Eddie Izzards spelades in på Albery Theatre 1994. Han hanterar ämnen som religion, bin och getingar, skräckfilmer och transvestiter. Finns på video och DVD.

"What was the first cat that talked a human into putting a cat door in?"

"I have no problem with homophobia. As long as they do it behind closed doors."

"When I walk into a shop in a dress, I can see the fear in the shopkeeper's eyes. They can't deal with it. The signal goes through to the brain, "No information on this. Suggestions: Take all the Twixes out of the drawer. Sellotape all the newspapers together." [as shopkeeper] 
Eddie: "What-what do you want?" [as himself, innocently] 
Eddie: "I want a packet of crisps." [as shopkeeper] 
Eddie: "What, you eat crisps? Do you not want to shag crisps?"

Ståuppkomik